Енгелберт () може да се отнася за:

 Енгелберт I (Спанхайм) († 1096), маркграф на Истрия (1090-1096)
 Енгелберт (Каринтия) († 1141), маркграф на Истрия (1103-1134), херцог на Каринтия (1123-1135)
 Енгелберт I фон Берг († 1189), граф на Берг (1161–1189)
 Енгелберт III (Спанхайм) († 1173), маркграф на Истрия (1124–1171)
 Енгелберт IV (Зигхардинги) († 1040), от 1027 г. граф в Норитал и Пустертал
 Енгелберт I фон Кьолн († 1225), архиепископ на Кьолн (1216–1225) и като Енгелберт II граф на Берг (1218–1225)
 Енгелберт III (Горица) († 1220), граф на Горица (1191–1220)
 Енгелберт II фон Фалкенбург († 1274), архиепископ на Кьолн (1261–1274)
 Енгелберт I фон Марк († 1277), граф на Марк (1249–1277)
 Енгелберт II фон Марк († 1328), граф на Марк от 1308 г. и граф на Аренберг (1299–1328)
 Енгелберт III фон Марк (Кьолн) († 1368), архиепископ на Кьолн (1364–1368) и херцог на Вестфалия
 Енгелберт III фон Марк († 1391), граф на Марк (1347–1391)
 Енгелберт II фон Насау († 1504), граф на Насау-Бреда (1475–1504)
 Лудвиг Енгелберт (Аренберг) († 1820), херцог на Аренберг (1778–1803)
 Енгелберт Долфус, австрийски политик и канцлер (1932–1934)